Ludwig Lange peut désigner :
 Ludwig Lange (1808-1868), un peintre et architecte allemand ;
 Ludwig Lange (1863-1936), un physicien allemand.